„А“ Републиканска футболна групасезон 1986/87
Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, с изключение на случаите, когато резултатът е 0:0, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Димитровград и Черноморец (Бургас). Актуален шампион е Берое (Стара Загора).

Класиране 

 От „А“ РФГ изпадат Академик (Свищов) и Димитровград (Димитровград);
 В „А“ РФГ влиза Миньор (Перник) и Локомотив (Горна Оряховица);

Голмайстори

„Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Станке Димитров – днес град Дупница;

 От „Б“ РФГ изпадат Светкавица (Търговище), Чирпан (Чирпан), Рилски спортист (Самоков) и Септемврийска слава (Михайловград);
 Влизат Мадара (Шумен), Янтра (Габрово), Тунджа (Ямбол) и Хебър (Пазарджик).

„В“ РФГ 
За победа се дават по 3 точки.

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Преслав – днес град Велики Преслав;

 Изпадат Преслав (Преслав) и Енергия (Търговище).
 Влизат Черноломец (Попово) и Устрем (Главиница).

Северозападна „В“ РФГ 

 Изпадат Червен бряг и Балкан (Ботевград).
 Влизат Локомотив (Левски) и Велур (Ловеч).

Югоизточна „В“ РФГ 

 1. Грудово – днес град Средец;

 Изпадат Вихър (Айтос) и Енергетик (Гълъбово).
 Влизат Успех (Сливен) и Сакарски миньор (Тополовград).

Югозападна „В“ РФГ 

 Изпадат Златоград и Партизанин (Трън).
 Влизат Миньор (Бобов дол) и Димитровец (Ковачевци).

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7
1986/87